Кубовка:

Кубовка (приток Ояша) — река в Новосибирской и Томской областях.
Кубовка (приток Уфтюги) — река в Вологодской и Архангельской областях.